Csehország
Studenec, település a Semilyi járásban
Studenec, település a Třebíči járásban

 Szlovákia
Studenec, a Lőcsei járásban található Hidegpatak, valamikor magyar település szlovák neve

 Szlovénia
Studenec, Postojna községhez tartozó település